Majkop – città della Russia
 Majkop – sito archeologico in Adighezia, nella Russia meridionale
 Cultura Majkop – cultura archeologica dell'età del bronzo, situata nella Russia meridionale